Kloster Au steht für verschiedene Klöster:

 Kloster Au am Inn, das ehemalige Kloster der Augustiner-Chorherren und jetziges Franziskanerinnenkloster bei Gars am Inn in Bayern
 Kloster in der Au (Bamberg), das ehemalige Kloster der Karmeliten in Bamberg in Bayern
 Kloster in der Au (Trachslau), das Benediktinerinnenkloster im Viertel Trachslau der Gemeinde Einsiedeln im Kanton Schwyz in der Schweiz.
 Kloster in der Au (Bozen), siehe Abtei Muri-Gries